Брессал (Бресал; ) — мужское имя гэлльского происхождения. Известные носители:
 Брессал Белах — первый король Лейнстера (до 435 или 436)
 Брессал мак Айлело — король Мунстера (V век)
 Брессал мак Аэдо Ройн — король Ульстера (749—750)
 Брессал — аббат Ионы (772—801)